Малахия:

 Малахия (пророк) — библейский ветхозаветный пророк.
 Малахия (святой) — ирландский католический святой, автор «Пророчества о папах римских».